Ла Армонија има више значења:

 Ла Армонија, Ел Чиликоте (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Армонија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Армонија (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику